Будисавлевич — фамилия. Известные носители:

 Будисавлевич, Диана (1891—1978) — австрийский врач.
 Будисавлевич, Йованка (1924—2013) — первая леди Социалистической Федеративной Республики Югославии, вдова президента Югославии Иосипа Броза Тито.
 Будисавлевич, Лука (род. 2004) — сербский шахматист, гроссмейстер (2021).
 Будисавлевич, Срджан (1884—1968) — министр внутренних дел Югославии в 1941 году.